Denne liste over byer i Moldova giver en oversigt over udviklingen i indbyggertallene for større byer i det sydøsteuropæiske land Moldova. 

Den med afstand største agglomeration i Moldova er Chişinău med et indbyggertal på 731.941 (per 1. januar 2005). Dermed koncentrerer der sig 20 procent af befolkningen i landet i hovedstadsregionen.

I tabellen er alle byer med over 10.000 indbyggere anført, resultaterne fra folketællingerne (FT) fra 15. januar 1959, 15. januar 1970, 17. januar 1979, 12. januar 1989 og 10. maj 2004 såvel som den overordnede forvaltningsenhed byen tilhører (rajon). Gagauzien udgør en autonom republik, byerne Chişinău, Bălţi, Tighina og Tiraspol er selvstændige og tilhører ikke nogen rajon. Indbyggertallene baseres på selve byerne og ikke på forstæder eller kommuner.
  
(FT = Folketælling)

Kilde: Departamentul Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

Weblinks 
 Department of Statistics and Sociology
 World Gazetteer – indbyggertal for byerne i Moldova
 City Population – indbyggertal for byerne i Moldova

 
Moldova